Sarmizegetusa kann einen der folgenden Orte bezeichnen:

 Sarmizegetusa (Hunedoara), heutige rumänische Gemeinde im Kreis Hunedoara (Siebenbürgen)
 Sarmizegetusa Regia, archäologische Stätte der antiken Hauptstadt der Daker (1. bis 2. Jahrhundert n. Chr.)
 Ulpia Traiana Sarmizegetusa, archäologische Stätte der römischen Provinzhauptstadt Dakiens (2. bis 3. Jahrhundert n. Chr.)